La Commission spécialisée de terminologie et de néologie de l'informatique et des composants électroniques (CSTIC) est, en France, une Commission spécialisée de terminologie et de néologie qui intervient dans le domaine de la terminologie informatique.

Elle fait partie du dispositif gouvernemental coordonné par la Commission générale de terminologie et de néologie, mis en place par le décret du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française. Elle est rattachée au Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi.

Elle a été créée en 1997.

Références

Voir aussi 
 Commission générale de terminologie et de néologie
 Terminologie informatique
 Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives françaises

Lien externe 
 
 

Commission et instance ministérielle consultative ou délibérative
Terminologie de l'informatique
Association ou organisme lié à l'informatique
Langue française
Organisme fondé en 1997